Да Рос () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Да Рос, Джанни (род. 1986) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Да Рос, Паоло (род. 1937) — итальянский кёрлингист.

См. также